Predejane je lahko:
 Predejane (vas) (Srbija)
 Predejane (Srbija)